Sayang (Cianjur), een plaats in Indonesië
Sayang (Jatinangor), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing